Andrew Douglas (1952-), réalisateur anglais ;
 Andrew Douglas (1998-), joueur de squash américain ;
 Andrew Douglas (1986-), athlète écossais.

Voir aussi
Andrew Ellicott Douglass